Маман:
 Маман (до 2010 годов — Октябрьское) — село в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области Киргизии. 

 Маман, Барух (род. 1955) — израильский футболист. Отец Ханана Мамана.
 Маман, Йосеф (1752—1823) — раввин, уроженец города Тетуан в Марокко, проповедовавший сефардский канон среди бухарских евреев.
 Маман, Ханан (род. 1989) — израильский футболист.